Ви́ктор Еро́хин:
 Ерохин, Виктор Фёдорович (1940—2014) — советский футболист, российский тренер.
 Ерохин, Виктор Иванович (род. 1948) — российский учёный историк и краевед.
 Ерохин, Виктор Михайлович (род. 1955) — советский и российский скульптор-медальер.